Georges Bridel ist der Name folgender Personen:

* Georges Bridel (Politiker) (1889–1978), Schweizer Politiker, Militär und Sportfunktionär
 Georges-Antoine Bridel (1867–1946), Schweizer Verleger und Historiker
 Georges Bernard Bridel (* 1946), Schweizer Ingenieur und Luft- und Raumfahrtspezialist
 Georges-Victor Bridel (1818–1889), Schweizer Verleger